Tolsti vrh je ime več vzpetin v Sloveniji:

 Tolsti vrh (1715 mnv), gora v Kamniško-Savinjskih Alpah (zahodno od Storžiča)
 Tolsti vrh (1170 mnv), razgledni vrh in tretji najvišji vrh na Čemšeniški planini
 Tolsti vrh (906 m) pri Babni Polici nad Babnim poljem
 Tolsti vrh (803 m) pri Logatcu

Glej tudi 

 Tolsti Vrh